Rush kan syfta på:

Film och TV 
 Rush (TV-serie, 1974) – en australisk TV-serie från 1974
 Rush (film, 1991) – en amerikansk film från 1991
 Rush (film, 2013) – en amerikansk film från 2013 om 1976:s säsong i Formel 1
 Rush (TV-serie, 2008) – en australisk TV-serie från 2008
 Rush (TV-serie, 2014) – en amerikansk TV-serie från 2014

Musik 
 Rush (musikgrupp) – en kanadensisk musikgrupp
 Rush (musikalbum) – ett musikalbum av Rush

Geografi

Irland 

 An Ros (ort i Irland), Leinster,

USA 

 Rush, New York

Robotskapade Irlandförgreningar